Ceux qui le savent m'écoutent est le premier EP du groupe de hip-hop et rap français Tandem, sorti en 2001.

Liste des titres

Notes et références

Liens externes 
 
 

Album de Tandem
Album de hip-hop français
EP sorti en 2001
Premier EP